Svälttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svälttjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Svälttjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Lill-Svälttjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Svälttjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (1,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn